Die BNL 2023 wird die erste reguläre Saison der American-Football-Liga für Teams aus Belgien und den Niederlanden, nachdem im Vorjahr eine Pilotsaison stattgefunden hatte. Titelverteidiger sind die Amsterdam Crusaders.

Die Spielzeit beginnt am 4. März 2023. Die reguläre Saison endet am 10. Juni 2023. Die Saison endet mit dem Finale am 1. Juli 2023.

Modus und Teilnehmer 
Fünf Teams nehmen an der Saison 2023 teil:

  Amsterdam Crusaders
  Limburg Shotguns
  Kasteel Nitro’s
  Brussels Black Angels
  Ghent Gators
Jede Mannschaft spielt je einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jede andere Mannschaft. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich für die Play-offs. Am 24. Juni 2023 findet das Play-off-Spiel zwischen dem Zweit- und dem Drittplatzierten statt. Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt für das Finale am 1. Juli 2023, welches im Sportpark Sloten in Amsterdam stattfindet.

Einzelnachweise 

American-Football-Saison 2023